Rumersheim ist der Name zweier Ortschaften in der französischen Region Elsass: 

Rumersheim, ehemalige Gemeinde im Département Bas-Rhin, 1972 nach Berstett eingemeindet
Rumersheim-le-Haut, Gemeinde im Département Haut-Rhin